

Geografia 
 Uccellino – frazione del comune italiano di Ferrara

Letteratura 
 Uccellino del paradiso – romanzo della scrittrice statunitense Joyce Carol Oates

Radio e televisione 
 Uccellino della radio – segnale molto simile a cinguettii utilizzato un tempo dall'EIAR e poi dalla RAI

Pagine correlate 
 Uccellino azzurro